Certiorari steht für:
 Certiorari (England und Wales), eine Art Rechtsmittel gegen Handlungen oder Entscheidungen eines Gerichts oder einer Behörde im Rahmen des judicial review
 Certiorari (Vereinigte Staaten), eine Art Rechtsmittel gegen Entscheidungen eines Gerichts in den Vereinigten Staaten